Ernst Geßler ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Geßler (1818–1884), deutscher Politiker
 Ernst Geßler (Jurist) (1905–1986), deutscher Jurist